Le qualificazioni del singolare  dell'Internazionali di Imola 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie 

  Julia Mayr (qualificata) 
  Claudia Giovine (qualificata)
  Yvonne Neuwirth (qualificata)
  Martina Di Giuseppe (primo turno) 
  Alice Savoretti (qualificata)
  Francesca Palmiginao (qualificata)
  Chiara Mendo (qualificata) 
  Giulia Pasini (primo turno)

  Océane Dodin (ultimo turno)
  Martina Caciotti (qualificata)
  Sara Sussarello (ultimo turno)
  Stefania Rubini (ultimo turno)
  Giulia Gabba (qualificata)
  Stefania Fadabini (ultimo turno)
  Maria Masini (ultimo turno)
 n/a

Wildcard 

  Claudia Giovine (qualificata) 
  Giulia Clerici (primo turno)
  Alessia Camplone (primo turno)

  Francesca Segarelli (primo turno)
  Francesca Bonometti (primo turno) 
  Chiara Quattrone (primo turno)

Qualificate 

  Julia Mayr 
  Claudia Giovine 
  Yvonne Neuwirth 
  Giulia Gabba  

  Alice Savoretti 
  Francesca Palmigiano 
  Chiara Mendo 
  Martina Caciotti

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Imola 2012